paus Bonifatius II, paus (532)
 Bonifatius II van Spoleto, hertog van Spoleto (946-953)
 Bonifatius II van Monferrato, markgraaf van Monferrato (1225-1253)